Zarna kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Zarna (ort), Qach,

Iran 

 Zarnān, ort, Lorestan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar